José Antonio González Linares (né en 1946), cycliste espagnol ; 
 José Antonio González Velázquez (mort en 1810), architecte espagnol ;
  (1938-1996), homme politique espagnol.